Ротов — русская фамилия.

Известные носители:
 Ротов, Борис Георгиевич (в монашестве Никодим; 1929—1978) — епископ Русской православной церкви, митрополит Ленинградский и Новгородский.
 Ротов, Константин Павлович (1902—1959) — советский художник-график, карикатурист, иллюстратор книг.
 Ротов, Николай Николаевич (род. 1952) — советский и российский актёр театра, заслуженный артист Удмуртии.

См. также 
 Ротова